«Дэ́лзил и Пэ́скоу» () — британский детективный телесериал производства BBC One, в жанре «полицейская драма», снятый на основе детективных повестей и романов Реджинальда Хилла. Первый эпизод вышел на экраны 16 марта 1996 года, а последний 22 июня 2007 года. Всего было выпущено 12 сезонов, 46 эпизодов. Телесериал неоднократно номинировался на престижные премии в области телевидения. Телесериал демонстрировался в России, русской версией канала Universal.

Телесериал рассказывает о том, как в йоркширскую полицию в отдел убийств на работу устраивается молодой полицейский Питер Пэскоу. Он становится напарником начальника отдела Эндрю Дэлзила, известного своим колким характером. Пэскоу — полная противоположность Дэлзила: воспитан, всегда галантен. Несмотря на несоответствие характеров, их отношения перерастают в крепкую мужскую дружбу. За 12 сезонов напарники и их коллеги расследуют множество убийств с разным мотивом, в разных городах Великобритании и даже за её пределами. Одновременно с этим развивалась личная жизнь главных персонажей телесериала.

Первые эпизоды были экранизациями романов Реджинальда Хилла. Большинство других эпизодов были сняты на основе оригинальных сценариев от BBC One (часть из них позднее была новеллизирована Хиллом).

Ниже представлен список серий сериала в хронологическом порядке (по датам выхода серий).

Описание сезонов

Первый сезон (1996)

Второй сезон (1997)

Третий сезон (1998)

Четвёртый сезон (1999)

Пятый сезон (2000)

Шестой сезон (2001)

Седьмой сезон (2002)

Восьмой сезон (2004)

Девятый сезон (2004)

Десятый сезон (2006)

Одиннадцатый сезон (2006)

Двенадцатый сезон (2007)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Дэлзил и Пэскоу